Breaking Glass (David Bowie), een nummer van David Bowie uit 1977
 Breaking Glass (film), een film uit 1980
 Breaking Glass (album), de soundtrack van deze film door Hazel O'Connor
 "Breaking Glass", een aflevering van MythBusters uit seizoen 3
 "Breaking Glass", een aflevering van Once Upon a Time uit 2014